

Населені пункти та їхні частини

 Бялоблоце — село в гміні Дещно Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Бялоблоце — село в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Бялоблоце — лісова осада в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства

Примітки